Самкова — фамилия, женский вариант фамилии Самков. Известные носители:
 Самкова, Ева (1993) — чешская сноубордистка.
 Самкова, Татьяна Юрьевна (1991) — российская спортсменка, призёр чемпионата России по вольной борьбе.